Но́вая волна́ 2006 — 5-й юбилейный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», проходивший с 26 по 31 июля 2006 года в Юрмале (Латвия). Общий призовой фонд конкурса составил 150 000 USD, в том числе собственно призовой Фонд конкурса (100 000 USD) и специальный Приз от Аллы Пугачевой — 50 000 USD.

Победительницей конкурса стала американка Angelina La Rose, второе место занял Gianni Fiorellino из Италии, третье — представительница Грузии Софико. Приз зрительских симпатий получила ирландская группа «D-Side», а специальный Приз от Аллы Пугачевой — российское трио «Jukebox».

В 2006 году конкурс впервые проводился не пять дней, как все предыдущие годы, а шесть, так как один из конкурсных дней стал творческим вечером Раймонда Паулса, посвященным его 70-летию. Со следующего года было принято решение каждый год проводить в рамках конкурса творческий вечер какого-нибудь артиста или композитора.

Участники

Результаты

Примечания

См. также 
 Конкурс песни Евровидение

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Новая волна»  

2006 год в музыке
«Новая волна» по годам